Do soutěže mužské čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2016 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, jenž v semifinále nestačil na Španěly Feliciana Lópeze a Marca Lópeze. 

První společný grandslamový titul získali patnáctí nasazení Španělé Feliciano López a Marc López, když ve finále přehráli americkou bratrskou dvojici Boba a Mikea Bryanovi ve třech setech. Pro oba se jednalo o první grandslamový titul z jakékoliv dospělé kategorie na grandslamu a 33letý Marc López se dočkal premiérové grandslamové trofeje na třetí pokus, když předtím neuspěl s Marcelem Granollersem na French Open 2014 a na US Open 2014. Stali se první vítěznou španělskou dvojicí v Paříži od roku 1990, kdy triumfovali Sergio Casal a Emilio Sánchez. 

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu nadšený Feliciano López uvedl: „Neumíte si představit, co znamená vyhrát vůbec poprvé Grand Slam, proti nejlepším hráčům v tomto sportu.“

Každý z vítězů do žebříčku ATP získal 2 000 bodů a pár si rozdělil částku 500 000 eur, finalisté pak poloviční prémii.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (3. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (semifinále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (3. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić (3. kolo
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Daniel Nestor /  Ajsám Kúreší (3. kolo)
  'Feliciano López /  Marc López (vítězové)
  Marcin Matkowski /  Leander Paes (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2016